Amerikai Egyesült Államok
Indian Wells (Arizona)
Indian Wells (Kalifornia)
Indian Wells (Imperial megye, Kalifornia)
Indian Wells (Kern megye, Kalifornia)

Egyéb
Indian Wells Masters, évenkénti tenisztorna